Tugny est un toponyme et un pseudonyme porté par :

 L'écrivain et musicien contemporain Emmanuel Tugny.
 La commune de Tugny-et-Pont dans l'Aisne.
 Tugny, une localité de Tugny-et-Pont
Homonymie de toponyme